Rio dos Indios kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio dos Índios (vattendrag i Brasilien, Rio Grande do Sul, lat -27,70, long -51,75), 
 Rio dos Índios (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina, lat -27,52, long -50,27), 
 Rio dos Índios (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina, lat -27,03, long -49,58), 
 Rio dos Índios (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -24,97, long -51,02), 
 Rio dos Índios (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -23,37, long -52,54), 
 Rio dos Índios (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -26,07, long -49,35), 

Robotskapade Brasilienförgreningar